Харитомени Маркантонаки (, род. 1987) — греческая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Греции 2014 и 2019 гг. Чемпионка Греции среди девушек до 18 лет (2005 г.).

В составе сборной Греции участница трех шахматных олимпиад (2014, 2016 и 2018 гг.), трех командных чемпионатов Европы (2007, 2015 и 2017 гг.),  2020 г.

Участница юниорских чемпионатов мира в разных возрастных категориях.

Участница юниорского чемпионата Европы в возрастной категории до 18 лет.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Х. Маркантонаки на шахматных олимпиадах
 Выступления Х. Маркантонаки в чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Х. Маркантонаки в командных чемпионатах Европы
 Выступления Х. Маркантонаки в Кубках европейских клубов
 Выступления Х. Маркантонаки в командных чемпионатах Греции

Шахматисты Греции
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин